Ternay, Loir-et-Cher
 Ternay, Rhône
 Ternay, Vienne